FIE est un sigle qui peut désigner :
 faute inexcusable de l'employeur, en sécurité sociale française ;
 Fédération internationale d'escrime.